Gminy w USA:
 Sugar Loaf (ang. Sugar Loaf Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Sugar Loaf (ang. Sugar Loaf Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Sugar Loaf (ang. Sugar Loaf Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Sugar Loaf (ang. Sugar Loaf Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alexander